Sosícrates (general), vicegeneral dels aqueus 
 Sosícrates (poeta), poeta còmic grec 
 Sosícrates (historiador), historiador grec 
 Sosícrates Fanagorites, escriptor grec.